Зелёный Гай () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Почтовый индекс — 75541. Телефонный код — 5534. Код КОАТУУ — 6522181002.

Местный совет 
75540, Херсонская обл., Генический р-н, с. Новогригоровка, ул. Пушкина, 8

Ссылки 
 Зелёный Гай на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Генического района